Académie de Montauban peut désigner :
 Académie de Montauban et de Puylaurens, académie protestante fondée en 1598 ;
 Académie des sciences, belles-lettres et arts du département de Tarn-et-Garonne, société académique fondée en 1730.